Josiah Kenneth Omeruo (Abia, 17 oktober 1993) is een Nigeriaans voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij verruilde Chelsea in augustus 2019 voor CD Leganés, dat hem in het voorgaande seizoen al huurde. Omeruo debuteerde in 2013 in het Nigeriaans voetbalelftal.

Omeruo speelde in de jeugd bij JUTH FC. Hij werd in het seizoen 2011/12 opgenomen in de jeugdopleiding van Standard Luik, die hij in januari 2012 verruilde voor die van Chelsea. dat verhuurde hem in februari 2012 tot het einde van het seizoen verhuurde aan ADO Den Haag. Hier maakte hij op 3 maart zijn debuut in het betaald voetbal, thuis tegen sc Heerenveen in een wedstrijd in de Eredivisie.

Omeruo werd op 28 april 2012 de eerste speler in de Eredivisie die in één wedstrijd een doelpunt maakte (19'), een eigen doelpunt maakte (22') én er met rood vanaf gestuurd werd (69'). Dit gebeurde tijdens een wedstrijd uit bij VVV Venlo.

Clubstatistieken

Bijgewerkt tot 2 februari 2020

Interlandcarrière
Omeruo bereikte met Nigeria –17 als basisspeler de finale van het WK –17 van 2009 en nam met Nigeria –20 deel aan het WK –20 van 2011. Hij debuteerde in 2013 in het Nigeriaans voetbalelftal. Daarmee won hij datzelfde jaar het Afrikaans kampioenschap 2013 en nam hij deel aan de Confederations Cup 2013. Omeruo vertegenwoordigde Nigeria ook op het WK 2014, het WK 2018 en het Afrikaans kampioenschap 2019. Hij maakte op 26 juni 2019 zijn eerste interlanddoelpunt, in het tweede groepsduel van het laatstgenoemde toernooi. Hij kopte toen het enige doelpunt van de wedstrijd binnen tegen Guinee.

Erelijst

Zie ook 

 Lijst van spelers van het Nigeriaanse voetbalelftal
 Lijst van spelers van Standard Luik
 Lijst van spelers van Chelsea FC

Omeruo, Kenneth